Miejscowości w USA:
 Marseilles – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Marseilles – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
Gminy w USA:
 Marseilles (ang. Marseilles Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot